Trevisan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Rafael Trevisan
 Vittore Benedetto Antonio, conte Trevisan de Saint-Léon